Валентина Дмитрівна Плужнікова (, Хмельницький, Україна) — українська оперна співачка (мецо-сопрано).

Біографія  
Валентина Плужнікова народилася 7 липня  1996 року у  Хмельницькому. У трирічному віці почала вивчати гру на піаніно. Спочатку Валентина навчалася у Хмельницькій школі мистецтв (диригентсько-хоровий і фортепіанний відділи). Після успішного закінчення школи Валентина навчалася у Хмельницькому музичному училищі на вокальному й фортепіанному відділах. У 2021 році закінчила магістратуру вокального факультету Національної музичної  академії  України ім. П.Чайковського  Національна музична академія України імені Петра Чайковського (клас доцента Кабка Геннадій Миколайович).Продовжила навчання за програмою Lindemann Young Artist Development Program у США. Валентина Плужнікова виступає на провідних оперних сценах світу та є лауреатом багатьох міжнародних вокальних конкурсів.

Нагороди  
 V премія Міжнародного конкурсу вокалістів імені Віньяса (2019) 
 Міжнародний фестиваль- конкурс "Перлини мистецтва" (2017)

Примітки 

Мецо-сопрано 
Уродженці Хмельницького 
Українські оперні співаки 
Українські співачки